Виктория Павловна Носенко (4 октября 1994, Краснодар) — российская футболистка, вратарь клуба «Локомотив» и сборной России. Мастер спорта России.

Биография 
Воспитанница краснодарской СДЮСШОР № 5 и клуба «Кубаночка», тренеры — Татьяна Зайцева, Наталья Дыгай. Становилась серебряным призёром Спартакиады учащихся России. В составе дубля «Кубаночки» — победительница первенства России среди дублширующих составов.

На взрослом уровне сыграла первый матч в высшей лиге России 11 октября 2011 года против «Мордовочки» (0:1), однако затем в течение двух лет не сыграла ни одного матча за первый состав клуба. Вернулась в основу «Кубаночки» в 2014 году, сыграв за сезон 13 матчей в чемпионате. Всего за шесть сезонов в составе «Кубаночки» провела 27 матчей в высшей лиге. Трёхкратная финалистка Кубка России (2014, 2015, 2016). В 2017 году потеряла место в основном составе и позднее покинула клуб.

С 2018 года выступает за московский «Локомотив». Серебряный призёр чемпионата России 2019 и 2020 годов, чемпионка России 2021 года.

Выступала за юношескую и молодёжную сборную России. Участница финального турнира чемпионата Европы среди молодёжных команд 2011 года. В национальной сборной России дебютировала 11 ноября 2019 года в матче против молодёжной сборной Швеции, заменив в перерыве Татьяну Щербак.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Виктория Носенко: «Мне было легче отбивать удары, потому что я ждала их каждую секунду» 
 Профиль на сайте ЖФК «Кубаночка» 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Локомотив»